

Ґебултув — село в гміні Мірськ Львувецького повіту Нижньосілезького воєводства
 Ґебултув — село в гміні Велька Весь Краківського повіту Малопольського воєводства
 Ґебултув — село в гміні Ксьонж-Велькі Меховського повіту Малопольського воєводства